Dit is de wereldranglijst voor mannen van februari 2016 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 4 februari 2016.

Mannen 02